Venceremos har flere betydninger:

Venceremos er et spansk og portugisisk ord, der betyder "vi vil sejre"

 Venceremos (sang) - Salvador Allendes kampagnesang
 Venceremos (avis) - en daglig avis publiceret i Guantánamo, Cuba
 Venceremos Brigade - en socialistisk organisation, der årligt sender arbejdsbrigader til Cuba